Canal C puede referirse a:

 Canal C, canal de televisión por cable de la ciudad de Córdoba (Argentina).
 Canal C:, desaparecido canal de televisión digital español de carácter informático.